Le tournoi de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2010, classée en catégorie ATP 500 Series, s'est disputée du 22 au .

Faits marquants 
 Cinq des joueurs du top 10 sont présents : Novak Djokovic, tenant du titre et numéro 2 mondial, Andy Murray, finaliste du tout récent Open d'Australie, Nikolay Davydenko, vainqueur à Doha en début d'année, Jo-Wilfried Tsonga, ou encore Marin Čilić, tous deux demi-finalistes à Melbourne en janvier, font le déplacement. Roger Federer, en revanche, est forfait de dernière minute en raison d'une infection pulmonaire.
 Lors de ce tournoi, Ivan Ljubičić crache du feu au service : contre Novak Djokovic, il envoie un missile à  en première balle et sert énormément de services dépassant les . Et même en deuxième balle, il inscrit un ace à  contre Djokovic. Il s'incline cependant en trois sets en quarts, avec un sévère 6-0 dans la dernière manche.
 Le tenant du titre Novak Djokovic remporte le tournoi en simple pour la  en battant Mikhail Youzhny en finale. C'est son  ATP en simple. 
 En double, Simon Aspelin et Paul Hanley s'imposent en finale face à Lukáš Dlouhý et Leander Paes. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2010) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Notes et références 

Dubai
ATP 2010
Sport aux Émirats arabes unis en 2010
Tennis en février 2010